Донгузорун — имя собственное.

 Донгуз-Орунбаши — гора близ Эльбруса (3769 м).
 Донгузорун — перевал через главный хребет Большого Кавказа, находится рядом с горой Донгуз-Орунбаши.
 Донгузорун-Чегет-Карабаши — ещё одна гора в Приэльбрусье с ледником «Семёрка»; не путать с Донгуз-Орунбаши.
 Донгуз-Орункель ГЭС — одна из малых ГЭС Кабардино-Балкарии.